Niemcy:
 Ahlen – dzielnica gminy Uttenweiler w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Biberach
 Ahlen – miasto w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Warendorf
 Ahlen – stacja kolejowa w Ahlen

Inne:
 Rot Weiss Ahlen – klub sportowy

Zobacz też:
 Aalen
 Alen

en:Alain
fr:Alain
ko:알랭
nl:Alain
pt:Alain
ru:Ален